Эрран:

Фамилия 
 Эрран, Марсель (1897—1953) — французский актёр театра и кино, театральный режиссёр
 Эрран, Педро Алькантара (1800—1872) — южноамериканский военный и политический деятель

Топоним 
 Эрран — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.